Hay cuatro hermanos apellidados Duchamp que fueron artistas relevantes:

Jacques Villon (1875-1963)
Raymond Duchamp-Villon (1876-1918)
Marcel Duchamp (1887-1968)
Marcel Duchamp banda de hardcore punk chilena 
Suzanne Duchamp (1889-1963)